Евтухович — русская фамилия:
 Евтухович, Валерий Евгеньевич (род. 1954) - командующий ВДВ России (2007-2009).
 Евтухович, Юрий Николаевич (1913 или 1915 — казнён 1945) — руководитель разведшколы абвера.